Kdf — KDE-утилита для отображения информации о доступных файловых устройствах.
 KdF () — политическая организация в нацистской Германии.
 Key Derivation Function — функция, формирующая один или несколько секретных ключей на основе секретного значения (главный ключ, пароль или парольная фраза) с помощью псевдослучайной функции.